Заверце:

 Заверце — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Заверценский повят.
 Заверце — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Заверце, в Силезском воеводстве Польши.

См. также 
 Заверце Борове-Поле — остановочный пункт в городе Заверце.